Tabu kan henvise til 

 Tabu, et begreb der kan dække et forbud eller unævnelighed

 Tabu (film fra 1931), en amerikansk stumfilm fra 1931 (originaltitel: Tabu: A Story of the South Seas)
 Tabu (film fra 2012), en dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Bo Mikkelsen
 Tabu (religionsvidenskabeligt tidsskrift), et studentertidsskrift ved religionsvidenskab på Københavns Universitet
 Tabu Records, et uafhængigt dansk pladeselskab
 Tabu Records 10 års jubilæum, et opsamlingsalbum fra diverse danske kunstnere tilknyttet Tabu Records